Sosnowy Bor (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sosnowy Bor (Leningrad), Stadt in der Oblast Leningrad
 Sosnowy Bor (Pskow, Sebesch), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pskow, Rajon Sebesch

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Sosnowy Bor (Amur), in der Oblast Amur
 Sosnowy Bor (Baschkortostan, Belebei), in der Republik Baschkortostan, Rajon Belebei
 Sosnowy Bor (Baschkortostan, Karaidel), in der Republik Baschkortostan, Rajon Karaidel
 Sosnowy Bor (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Sosnowy Bor (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Sosnowy Bor (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Sosnowy Bor (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Sosnowy Bor (Kirow), in der Oblast Kirow
 Sosnowy Bor (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Sosnowy Bor (Leningrad, Boksitogorsk), in der Oblast Leningrad, Rajon Boksitogorsk
 Sosnowy Bor (Leningrad, Wyborg), in der Oblast Leningrad, Rajon Wyborg
 Sosnowy Bor (Mari El), in der Republik Mari El
 Sosnowy Bor (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Sosnowy Bor (Nischni Nowgorod, Bor), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Bor
 Sosnowy Bor (Nischni Nowgorod, Schatki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Schatki
 Sosnowy Bor (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Sosnowy Bor (Perm), in der Region Perm
 Sosnowy Bor (Pskow, Porchow), in der Oblast Pskow, Rajon Porchow
 Sosnowy Bor (Swerdlowsk, Artjomowski), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Artjomowski
 Sosnowy Bor (Swerdlowsk, Nischnije Sergi), in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Nischnije Sergi
 Sosnowy Bor (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Sosnowy Bor (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Sosnowy Bor (Twer), in der Oblast Twer
 Sosnowy Bor (Udmurtien, Kes), in der Republik Udmurtien, Rajon Kes
 Sosnowy Bor (Udmurtien, Moschga), in der Republik Udmurtien, Rajon Moschga
 Sosnowy Bor (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Sosnowy Bor (Wladimir, Jurjew-Polski), in der Oblast Wladimir, Rajon Jurjew-Polski
 Sosnowy Bor (Wladimir, Petuschki), in der Oblast Wladimir, Rajon Petuschki
 Sosnowy Bor (Wologda), in der Oblast Wologda
 Sanatorium Sosnowy Bor, Siedlung im Rajon Wyborg, Oblast Leningrad

Siehe auch:
 Kernkraftwerk Sosnowy Bor, Kernkraftwerk in Russland